Cerro Catedral – montagna e stazione sciistica dell'Argentina
 Cerro Catedral – rilievo dell'Uruguay